Список игр, разработанных и изданных компанией Konami.

Изданные игры 
Это неполный список, поэтому он постоянно пополняется. Вы можете помочь, расширив его, но используя при этом только достоверные источники.

3DO 
 1995
 Policenauts Pilot Disk
 Policenauts

Amiga 
 1990
 Castlevania
 Super Contra

 1991
 Predator 2

 1992
 Plan 9 from Outer Space

 1993
 Frontier: Elite 2

Аркадные автоматы

1978—1989 
 1978
 Block Game
 Block Invader
 Space Ship

 1979
 Space King
 Space King 2
 Space War

 1980
 Astro Invader
 Missile X
 Sidewinder (Arcade)
 The End

 1981
 Amidar (выпущенный Stern)
 Barrian
 Frogger (выпущенный Sega)
 Jungler
 Scramble
 Strategy X
 Super Cobra
 Tactician
 Turban
 Turtles
 Ultra Dome
 Video Hustler

 1982
 Locomotion
 Pooyan
 Time Pilot
 Tutankham

 1983
 Gyruss
 Juno First
 Mega Zone
 Roc 'N Rope
 Sparky
 Track & Field

 1984
 Badlands
 Circus Charlie
 Hyper Sports
 Max Mile
 Mikie
 Pandora's Palace
 Road Fighter
 Super Basketball
 Time Pilot '84

 1985
 Finalizer
 Galactic Warriors
 Gradius / Nemesis
 Konami GT
 Konami's Ping Pong
 Rush’n Attack
 Scooter Shooter
 Shao-Lin's Road
 Twinbee
 Wiz Quiz
 Yie Ar Kung Fu

 1986
 Double Dribble
 Mr. Goemon (или Mr. Kabuki)
 Vs. Gradius
 Iron Horse
 Jackal (или Top Gunner)
 JailBreak
 Rock'n Rage
 Salamander / Life Force
 WEC Le Mans
 Bass Angler
 Vs. The Goonies

 1987
 Battlantis
 B.A.W.
 Blades of Steel
 Boot Camp
 Vs. Castlevania
 City Bomber
 Combat School
 Contra
 Dark Adventure
 Devil World
 Fast Lane
 Flak Attack
 Great Train Gang
 Hyper Crash
 Labyrinth Runner
 MX 5000
 Rack 'em Up
 Life Force
 Typhoon

 1988
 Super Contra
 Haunted Castle
 Checkered Flag
 Devastators
 The Main Event
 The Final Round
 Ajax
 Thunder Cross
 Kitten Kaboodle
 Hot Chase
 King of Rings
 Gang Busters
 Konami '88
 Hyper Sports Special
 Gradius II
 Vs.Top Gun

 1989
 Teenage Mutant Ninja Turtles
 Gradius III
 M.I.A.
 Bottom of the Ninth
 Crime Fighters
 S.P.Y.
 Cue Brick
 Block Hole

1990—1999 
 1990
 Aliens
 Junction
 Lightning Fighters
 Punk Shot
 Over Drive
 Surprise Attack
 Parodius Da! (только Япония)
 Whoo Yarth Taar

 1991
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time
 The Simpsons
 Sunset Riders
 Roller Games
 Golfing Greats
 Thunder Cross II
 Vendetta
 Detana!! Twinbee
 Escape Kids
 Xexex
 Mario Roulette
 Slime Kun
 Tsurikko Penta

 1992
 X-Men
 Lethal Enforcers
 G.I. Joe
 Bucky O’Hare
 Asterix
 Hexion
 Potrio
 Wild West C.O.W.-Boys of Moo Mesa

 1993
 Run'n Gun
 F1 World Racing
 Martial Champions
 Metamorphic Force
 Monster Maulers
 Mystic Warriors
 Violent Storm
 Poly-Net Warriors
 Polynet Commander
 Premier Soccer
 Gaiapolis
 Dadandan

 1994
 Brain Busters
 Monster Maulers
 Racing Force
 Funky Monkey
 Konami Open Golf Championship
 Fantastic Journey
 Lethal Enforcers II: Gunfighters
 Quiz Do Re Mi Fa Grand Prix
 Sauroid
 Taisen Puzzle-dama

 1995
 Dragoon Might
 Midnight Run: Road Fighter 2 Crypt Killer Pirate Ship Speed King Five A Side Soccer Ultra Sports Premier Soccer '95 Quiz Do Re Mi Fa Grand Prix 2 Tokimeki Memorial Taisen Puzzle-Dama Twin Bee Yahhoo! Hole in One 1996
 Balloon Penta Beat the Champ Bishi Bashi Champ Mini Game Senshuken Daisu-Kiss Dead Eye Hyper Athlete Konami's Open Golf Championship Powerfull Baseball '96 Run And Gun 2 Salamander 2 Sexy Parodius Susume! Taisen Puzzle Dama Taisen Tokkae dama Vs. Net Soccer Wave Shark Winding Heat GTI Club Yu-Gi-Oh! Trading Card Game 1997
 Battle Vision Beatmania Fighting Bujutsu: Wu-Shu Hang Pilot Operation Thunder Hurricane Polystars Rushing Heroes Solar Assault Solar Assault: Revised Tokimeki Memorial Oshiete Your Heart Total Vice Wedding Rhapsody Winning Spike 1998
 Battle Tryst Beatmania 2ndMix Beatmania 3rdMix Beatstage Dance Dance Revolution Dark Horse Legend Evil Night Fighting Bujustu Fisherman's Bait Kit Fisherman's Bait 2 Handle Champ Heat Of Eleven '98 HipHopMania Jikkyou Powerful Pro Baseball EX Nagano Winter Olympics '98 NBA Play By Play Pop'n Music Racing Jam Rushing Heroes Football Skiers' High Super Bishi Bashi Championship Teraburst Thrill Drive Total Vice 1999
 Beatmania 4thMix The Beat Goes On Beatmania 5thMix Time to Get Down Beatmania Complete Mix Beatmania Complete Mix 2 Beatmania IIDX Beatmania IIDX 2ndStyle Beatmania IIDX Club Version Beatmania IIDX Substream Beatstage Complete Mix Dance Dance Revolution Dance Dance Revolution 2ndMix Dance Dance Revolution 3rdMix Dance Dance Revolution Karaoke Mix Dancing Stage Dancing Stage EuroMix Dancing Stage featuring Dreams Come True Dancing Stage featuring True Kiss Destination Dark Horse Legend 2 DrumMania DrumMania 2ndMix DrumMania 3rdMix Fisherman's Bait Marlin Challenge Gachaga Champ Gradius IV GuitarFreaks 2ndMix GuitarFreaks 3rdMix HipHopMania Complete Mix Hyper Bishi Bashi Pop'n Music 2 Pop'n Music 3 Pop'n Stage Racing Jam 2 Silent Scope Step Champ 2000—2009 
 2000
 Anime Champ Beatmania ClubMix Beatmania Complete Mix 2 Beatmania Core Remix Beatmania featuring Dreams Come True Beatmania IIDX 3rd Style Beatmania IIDX 4th Style Beatmania III Beatmania III Append Core Remix Beatstage Complete Mix 2 Code One Dispatch Dance Dance Revolution 3rdMix Dance Dance Revolution 3rdMix Plus Dance Dance Revolution 4thMix Dance Dance Revolution 4thMix Plus Dance Dance Revolution Karaoke Mix 2nd Dance Dance Revolution Kids Dance Dance Revolution USA Dancing Stage featuring Disney's Rave DanceManiax 1stMix DanceManiax 2ndMix DanceManiax 2ndMix Append JParadise Fatal Judgement Fighting Mania GuitarFreaks 4thMix GuitarFreaks 5thMix HipHopMania Complete Mix 2 Hyper Bishi Bashi Champ KeyboardHeaven Keyboardmania Keyboardmania 2ndMix Keyboardmania 3rdMix ParaParaDancing ParaParaParadise ParaParaParadise 1stMix Plus Pop'n Music 4 Pop'n Music 5 Pop'n Music Animelo Pop'n Music Mickey Tunes Punch Mania: Hokuto No Ken Silent Scope 2: Fatal Judgement Simpsons Bowling 2001
 Beatmania 6thMix The UK Underground Music Beatmania IIDX 5th Style Beatmania IIDX 6th Style Beatmania III Append 6thMix Boxing Mania Dance Dance Revolution 5thMix DDRMAX Dance Dance Revolution 6thMix Driving Party DrumMania 4thMix DrumMania 5thMix GTI Club 2 GuitarFreaks 6thMix Gun Mania Gun Mania Zone Plus Jurassic Park III Kick & Kick Mambo a GoGo Mocap Boxing Monster Gate Police 24/7 Police 24/7 2 ParaParaParadise 2ndMix Pop'n Music 6 Pop'n Music 7 Pop'n Music Animelo 2 Salary Man Champ Silent Scope EXtreme Thrill Drive 2 Tsurugi: The Sword 2002
 Beatmania 7thMix Keepin' Evolution Beatmania IIDX 7th Style Beatmania IIDX 8th Style Beatmania III Append 7thMix Beatmania III The Final Beatmania The Final Dance Dance Revolution Extreme DDRMAX2 Dance Dance Revolution 7thMix Dancing Stage EuroMix 2 Dog Station Dog Station Deluxe DrumMania 6thMix DrumMania 7thMix GuitarFreaks 7thMix GuitarFreaks 8thMix Mahjong Fight Club Martial Beat Mocap Golf Monster Gate 2 Nice Smash! Perfect Pool
 Poolpocket
 Pop'n Music 8
 Pop'n Music 9
 Silent Scope Fortune Hunter
 Warring States
 World Soccer Winning Eleven Arcade Game Style
 Xtrial Racing

 2003 Beatmania IIDX 9th Style
 Beatmania III The Final
 DrumMania 8thMix
 ee'mall
 GuitarFreaks 9thMix
 Mahjong Fight Club 2
 Monster Gate 3
 Pop'n Music 10
 ProEvolution Soccer
 Quiz Magic Academy
 R.P.M. Red
 Thrill Drive 2
 Warzaid
 World Soccer Winning Eleven Arcade Game Style 2003

 2004 Battle Climaxx!
 Beatmania IIDX 10th Style
 Beatmania IIDX11 IIDXRED
 DrumMania 9thMix
 DrumMania 10thMix
 ee'mall 2nd Avenue
 GuitarFreaks 10thMix
 GuitarFreaks 11thMix
 Lethal Enforcers 3
 Mahjong Fight Club 3
 Monster Gate Online
 Pop'n Music 11
 Pop'n Music 12: Iroha
 Quiz Magic Academy 2
 Wartran Troopers

 2005 Baseball Heroes 2005
 Battle Climaxx! 2
 Beatmania IIDX12 Happy Sky
 Bishi Bashi Online
 Dance 86.4 Funky Radio Station
 Dancing Stage Fusion
 DrumMania V
 DrumMania V2
 Gashaaaan
 GuitarFreaks V
 Mahjong Fight Club 4
 Monster Gate Online 2
 Paintball Mania
 Pop'n Music 13: Carnival
 Quiz Magic Academy 3
 Thrill Drive 3
 Toy's March
 Toy's March 2

 2006 Beatmania IIDX 13 Distorted
 Cooper's9
 Dance Dance Revolution SuperNova
 Dancing Stage SuperNova
 Mahjong Fight Club 5
 Nova Usagi
 Percussion Kids
 Pop'n Music 14: Fever!
 Pro Evolution Soccer 2006 Arcade Championship

 2007 Beatmania IIDX 14 Gold
 Beatmania IIDX 15 DJ Troopers
 Dance Dance Revolution SuperNova 2
 DrumMania V5: Rock to Infinity
 GuitarFreaks V5: Rock to Infinity
 Mahjong Fight Club 6
 Otomedius
 Pop'n Music 15: Adventure
 Quiz Magic Academy IV
 Silent Hill: The Arcade

 2008 Action Deka
 beatmania IIDX 16 EMPRESS
 Dance Dance Revolution SuperNova 2
 Dance Dance Revolution X
 Mahjong Fight Club 7
 Pop'n Music 16: Party
 Quiz Magic Academy V
 jubeat

 2009
 Dance Dance Revolution X DrumMania V6: Blazing!!!!
 DrumMania XG
 GuitarFreaks V6: Blazing!!!!
 GuitarFreaks XG
 Pop'n Music 17: The Movie Quiz Magic Academy VI Quiz Magic Academy VI Extra jubeat ripples

 2010 pop'n music 18: Sengoku Retsuden
 Quiz Magic Academy VII'
 Pro Evolution Soccer 2010

 MSX 
 1983 Antarctic Adventure
 Monkey Academy
 Time Pilot
 Frogger
 Super Cobra
 Konami's Billiards
 Sparkie
 Juno First
 Crazy Train

 1984 Athletic Land
 Konami's Mahjong
 Hyper Olympic 1
 Hyper Olympic 2
 Circus Charlie
 Magical Tree 
 Comic Bakery 
 Hyper Sports 1 
 Cabbage Patch Kids 
 Hyper Sports 2
 Sky Jaguar 
 Konami's Pinball (never released) 
 Badlands

 1985 Hyper Rally 
 Konami's Tennis
 Konami's Golf 
 Konami's Baseball 
 Yie-Ar Kung Fu
 King's Valley
 Mopi Ranger
 Pippols 
 Road Fighter
 Konami's Ping Pong 
 Konami's Soccer 
 Hyper Sports 3 
 Game Master 
 Konami's Boxing 
 Yie-Ar Kung Fu 2
 Pooyan
 Japanese Word Processor

 1986 The Goonies 
 Knightmare
 TwinBee
 Konami's Synthesizer 
 Gradius (также известная как Nemesis в Европа)
 Penguin Adventure 
 Q*Bert 
 Green Beret (единственная игра от Konami UK)

 1987 The Maze of Galious 
 Gradius 2 (также известная как Nemesis 2 в Европе)
 F1 Spirit 
 Shalom
 The Game Master 2 
 Salamander (также выпущен MagaCom как SN-906)

 1988 Parodius 
 King's Valley II 
 Gofer no Yabō Episode II (выпущенная как Nemesis 3: The Eve of Destruction в Европе)
 Konami Game Collection 1 (Knightmare, Antarctic Adventure, Yie-Ar Kung Fu, Yie-Ar Kung Fu 2, King’s Valley) 
 Konami Game Collection 2 (Boxing, Tennis, Video Hustler, Hyper Olympic 1, Hyper Sports 2) 
 Konami Game Collection 3 (TwinBee, Super Cobra', Sky Jaguar, Time Pilot, Nemesis') 
 Konami Game Collection 4 (Soccer, Ping-Pong, Golf, Hyper Olympic 2, Hyper Sports 3) 

 1989 Konami Game Collection Extra 

 1990 Teenage Mutant Ninja Turtles

 MSX2 
 1986
 Akumajō Dracula (названная Vampire Killer в Европе)
 King Kong 2: Yomigaeru Densetsu 

 1987
 Ganbare Goemon Hino Tori Metal Gear 
 Usas 1988
 King's Valley II 
 The Pro Yakyuu: Gekitotsu; Pennant Race 
 Konami's Uranai Sensation 
 Snatcher 
 Break Shot (так и не выпущен)

 1989
 Contra 
 Konami Game Collection Extra (Pippols, Hyper Rally, Road Fighter, Tsururin Kun, Hyper Somen, Title Awase, Go Board) 
 The Pro Yakyuu: Gekitotsu; Pennant Race 2 
 Hai no Majutsushi (также известная как Mah-Jong 2)
 Space Manbow 
 Tentochito (так и не выпущен, не подтверждено)

 1990
 Metal Gear 2: Solid Snake 
 Quarth 
 SD Snatcher 

 MSX2+ 
 1988
 F1 Spirit 3D Special (два компьютера MSX2+ могли соединяться мультиплеерным кабелем для совместной игры)

 PC 
 1988
 Contra Top Gunner 1989
 Bloodwych Boot Camp Rush'n Attack Teenage Mutant Ninja Turtles 1990
 Bill Elliott's NASCAR Challenge Blades of Steel Castlevania Double Dribble Metal Gear Predator 2 Super C Theme Park Mystery 1991
 J.R.R. Tolkien's Riders of Rohan Killing Cloud Spacewrecked: 14 Billion Light Years From Earth The Simpsons: Arcade Game The Simpsons: Bart's House of Weirdness Teenage Mutant Hero Turtles: The Coin-Op! Teenage Mutant Ninja Turtles: The Manhattan Missions 1992
 Batman Returns Plan 9 from Outer Space 1993
 Frontier: Elite 2 1996
 Tokimeki Memorial: Forever With You Tokimeki Memorial Taisen: Puzzle Dama 1997
 Gradius Deluxe Pack 1998
 Genso Suikoden Vandal Hearts 2000
 Metal Gear Solid: Integral The Grinch The Mummy Woody Woodpecker Racing 2001
 Dancing Karaoke DKara 2002
 Dance Dance Revolution ESPN NFL PrimeTime 2002 Frogger: The Great Quest Konami Collector's Series: Castlevania & Contra Shadow of Destiny Silent Hill 2: Director’s Cut Whiteout 2003
 Apocalyptica Bomberman Collection Casino, Inc. Frogger Beyond Frogger's Adventures: The Rescue International Superstar Soccer 3 Metal Gear Solid 2: Substance Pro Evolution Soccer 3 Silent Hill 3 Suikoden II Teenage Mutant Ninja Turtles Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: Yugi the Destiny Zone of the Enders: The 2nd Runner 2004
 Pro Evolution Soccer 4 Silent Hill 4: The Room Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Battle Nexus Tokimeki Memorial Girl's Side 1st Love Typing Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: Kaiba the Revenge Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: Joey the Passion 2005
 Crime Life: Gang Wars Pro Evolution Soccer 5 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Melee Yu-Gi-Oh! Online 2006
 Busou Shinki Pro Evolution Soccer 6 The Regiment Winx Club 2007
 Marvel Trading Card Game Tokimeki Memorial Girl's Side 2nd Kiss Typing Pro Evolution Soccer 2008 Yu-Gi-Oh! Online Duel Evolution 2008
 Pro Evolution Soccer 2009 Silent Hill: Homecoming 2009
 Pro Evolution Soccer 2010 Saw: The Videogame 2010
 Pro Evolution Soccer 2011 2011
 Pro Evolution Soccer 2012 2012
 Pro Evolution Soccer 2013 2013
 Castlevania: Lords of Shadow Pro Evolution Soccer 2014 The Snowman and the Snowdog 2014
 Metal Gear Rising: Revengeance Castlevania: Lords of Shadow 2 Pro Evolution Soccer 2015 Metal Gear Solid V: Ground Zeroes 2015
 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Pro Evolution Soccer 2016 2016
 Pro Evolution Soccer 2017 Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist 2017
 SOUNDVOLTEX III: Gravity Wars e-Amusement Cloud Pro Evolution Soccer 2018 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2018 (Япония и Азия)
 2018
 Metal Gear Survive Pro Evolution Soccer 2019 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2019 (Япония и Азия)
 Super Bomberman R Zone of the Enders: The 2nd Runner MARS (Европа, Австралия и Северная Америка) / Anubis: Zone of The Enders MARS (Япония и Азия)
 2019
 Arcade Classics Anniversary Collection Castlevania Anniversary Collection Contra Anniversary Collection Contra: Rogue Corps eFootball PES 2020 (Европа, Австралия и Северная Америка) / eFootball Winning Eleven 2020 (Япония и Азия)
 2020
 Skelattack eFootball PES 2021 (Европа, Австралия и Северная Америка) / eFootball Winning Eleven 2021 (Япония и Азия)
 2021
 GetsuFumaDen: Undying Moon Crimesight CYGNI: All Guns Blazing Yu-Gi-Oh! Master Duel EGG 

 Parodius Gradius Salamander Detana!! TwinBee Penguin Adventure PC-8801 
 1986
 Gradius The Goonies 1988
 Onryou Senki Snatcher 1990
 Ten to Chi to PC-9821 
 1994
 Policenauts Sharp X68000 
 1986
 Salamander TwinBee (year To be determined)

 1987
 Gradius 1989
 A-Jax 1990
 Quarth 1991
 Parodius Detana!! TwinBee 1992
 Gradius 2 Nama Baseball '68 1993
 Akumajō Dracula Nemesis 90' Kai Sinclair ZX Spectrum 
 1985
 Yie-Ar Kung Fu Mikie Hyper Sports 1986
 Green Beret Jackal Konami's Ping Pong Shao-Lin's Road Yie Ar Kung Fu II Konami's Tennis Konami's Coin-Op Hits Konami's Golf 1987
 Combat School Gryzor JailBreak Nemesis Salamander 1988
 Track and Field Typhoon WEC Le Mans 1989
 Konami's Arcade Collection 1991
 Teenage Mutant Ninja Turtles Never released
 Gyruss Iron Horse PC Engine 
 1991
 Gradius Salamander 1992
 Parodius Da! Gradius II: Gofer no Yabō Detana!! Twinbee Snatcher 1993
 Akumajou Dracula X: Chi no Rondo Martial Champion 1994
 Tokimeki Memorial Famicom / NES 
 1985
 Yie Ar Kung-Fu Antarctic Adventure Track & Field Road Fighter Hyper Sports 1986
 TwinBee The Goonies Gradius Ganbare Goemon King Kong 2: Ikari no Megaton Punch 1987
 Hinotori The Goonies II Getsu Fūma Den Majōdensetsu II: Daimashikyō Galiōs Salamander Dragon Scroll Top Gun Metal Gear 1988
 Wai Wai World Contra Tetsuwan Atom Jarinko Chie: Bakudanmusume no Shiawasesagashi Mad City Konamic Sports in Seoul Gradius II 1989
 Ganbare Goemon II Motorcross Champion Ganbare Pennant Race Gekikame Ninja Den Cosmic Wars Racer Mini Shiku TwinBee 3 Top Gun 2 Akumajou Densetsu Teenage Mutant Ninja Turtles 1990
 Ganbare Goemon Gaiden Super C Mission: Impossible King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder! Moai Kun Mōryō Senki: Madara Quarth Akumajou Special: Boku Dracula Kun Parodius Da! Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game 1991
 Wai Wai World 2 Yume Penguin Monogatari Gun Sight Lagrange Point Crisis Force Rampart Tiny Toon Adventures 1992
 Ganbare Goemon Gaiden 2 Bucky O'Hare Esper Dream 2 Monster in My Pocket Tiny Toon Adventures 2 Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project Noah’s Ark
 Contra Force

 1993 F-1 Sensation
 Zen Intergalactic Ninja
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters
 Batman Returns

 Famicom Disk System 
 1986 Akumajou Dracula (Castlevania)
 Moero! Twinbee: Cinamon Hakasei wo Sukue (Stinger)
 Nazo no Kabe: Block Kuzushi
 TwinBee

 1987 Ai Senshi Nicol
 Arumana no Kiseki
 Dreamiko
 Dracula II: Noroi no Fuuin (Castlevania II: Simon’s Quest)
 Exciting Baseball
 Exciting Basketball
 Exciting Billiard
 Esper Dream
 Falsion
 Green Beret (Rush’n Attack)
 Meikyuu Jiin Dababa

 1988 Bio Miracle Bokutte Upa
 Exciting Soccer: Konami Cup
 Final Command: Akai Yousai (Jackal)
 The Goonies
 Gyruss
 Konami Ice Hockey (Blades of Steel)
 Konami Tennis
 Risa no Yousei Densetsu: Risa Tachibana

 Super Famicom / Super NES 
 1991 Gradius III (1990 for Super Famicom)
 Legend of the Mystical Ninja
 Super Castlevania IV

 1992 Axelay
 Contra III: The Alien Wars
 Cybernator (Assault Suits Valken in Japan)
 Parodius Da! －Shinwa kara Owarai e－
 Prince of Persia (Developed by NCS)
 Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time
 Tiny Toon Adventures: Buster Busts Loose

 1993 Batman Returns
 Ganbare Goemon 2
 Lethal Enforcers
 Mōryō Senki MADARA 2
 NFL Football
 Pop'n Twinbee
 Sunset Riders
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters
 Zombies Ate My Neighbours

 1994 Adventures of Batman & Robin
 Animaniacs
 Biker Mice From Mars
 Ganbare Goemon 3
 Gokujō Parodius! ～Kako no Eikō o Motomete～
 International Superstar Soccer
 Jikkyou Powerful Pro Yakyuu '94
 Twinbee: Rainbow Bell Adventures
 Sparkster
 Tiny Toon Adventures: Wacky Sports Challenge (SNES)
 Tsuyoshi Shikkarai Shinasai: Taisen Puzzle-dama

 1995 Castlevania: Dracula X
 Ganbare Goemon 4
 International Superstar Soccer Deluxe
 Jikkyō Oshaberi Parodius
 Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2
 Metal Warriors
 NBA Give 'n Go

 1996 Jikkyou Power Pro Wrestling '96: Max Voltage
 Jikkyou Powerful Pro Yakyuu '96 Kaimaku Han
 Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 3
 Tokimeki Memorial

 1997 Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 3 '97 Haru

 1998 Jikkyou Powerful Pro Yakyuu: Basic Han '98

 Nintendo 64 
 1997 Deadly Arts
 International Super Star Soccer 64

 1998 Castlevania 64
 International Super Star Soccer '98
 Mystical Ninja Starring Goemon
 NBA In The Zone '98
 Nagano Winter Olympics '98
 Holy Magic Century (или Quest 64)
 NHL Blades of Steel '99
 Rakuga Kids

 1999 Castlevania: Legacy of Darkness
 Goemon's Great Adventure
 Hybrid Heaven

 2000 Dance Dance Revolution Disney's World Dancing Museum

 Nintendo GameCube 
 2002 Winning Eleven 6: Final Evolution
 Captain Tsubasa: Golden Generation Challenge
 Disney Sports Football
 Frogger Beyond
 Disney Sports Skateboarding
 Disney Sports Skateboarding
 ESPN International Winter Sports 2002
 ESPN MLS Extra Time 2002
 Evolution Skateboarding
 Hyper Sports Winter 2002
 International Superstar Soccer 2
 Jikkyo Powerful Pro Baseball 9
 Jikkyo World Soccer 2002
 Muscle Champion: Kinnikutou Kessen
 WTA Tour Tennis

 2003 Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex (распространяли Konami)
 Teenage Mutant Ninja Turtles
 Disney Sports Basketball
 Frogger Adventures: The Rescue
 Yu-Gi-Oh! The Falsebound Kingdom
 DreamMix TV: World Fighters
 Evolution Snowboarding
 Hikaru no Go
 Hikaru no Go 3
 International Superstar Soccer 3
 Jikkyo Powerful Pro Baseball 10
 Jikkyo Powerful Pro Yakyuu 10 Chou Ketteiban
 The Baseball 2003: Battle Ballpark Sengen Perfect Play Pro Yakyuu

 2004 Metal Gear Solid: The Twin Snakes
 Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Battle Nexus
 King Arthur
 Jikkyo Powerful Pro Baseball 11
 Jikkyo Powerful Pro Baseball 11 Chou Ketteiban

 2005 Dance Dance Revolution Mario Mix (Япония)
 Dance Dance Revolution Mario Mix (Северная Америка)
 Dancing Stage Mario Mix (Европа)
 Dancing Stage Mario Mix (Австралия)
 TMNT: Mutant Melee
 Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Mutant Nightmare
 Karoke Revolution Party
 Frogger: Ancient Shadow
 Jikkyo Powerful Pro Baseball 12
 Jikkyo Powerful Pro Baseball 12 Chou Ketteiban
 Rave Master

 2006 Powerful Pro Major League Baseball

 2007 Korokke! Pan Ou no Kiki wo Sukue (Отменена)
 Street Kings

 Nintendo Wii 
 2006 Elebits

 2007 Dance Dance Revolution Hottest Party
 Dewy's Adventure
 Kororinpa: Marble Mania
 MLB Power Pros
 Wing Island

 2008 Castlevania Judgement
 Dance Dance Revolution Hottest Party 2
 Lost in Blue: ShipWrecked
 Pro Evolution Soccer 2008

 2009 Kororinpa 2
 Pro Evolution Soccer 2009
 Silent Hill: Shattered Memories
 Scene It? Twilight

 Virtual Console 
 Super Castlevania IV
 Contra III: The Alien Wars
 Gradius
 Teenage Mutant Ninja Turtles
 Gradius III
 Castlevania The Legend of the Mystical Ninja
 Gradius II: Ambition of Gofer
 Antarctic Adventure
 Salamander
 Detana! Twinbee
 Super C
 Esper Dream
 Axelay
 Cybernator
 Castlevania II: Simon's Quest
 Ganbare Goemon! Karakuri Dōchū
 Double Dribble

 Nintendo Wii U 

 Virtual Console 

 Parodius
 Space Manbow
 Super Castlevania IV
 Contra III: The Alien Wars
 Gradius
 The Legend of the Mystical Ninja
 Penguin Adventure

 Game Boy 
 1989 The Castlevania Adventure
 Motocross Maniacs

 1990 Operation C
 Quarth
 NFL Football
 Skate or Die: Bad 'n Rad
 Nemesis
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan

 1991 Bill Elliott's NASCAR Challenge
 Double Dribble
 Castlevania II: Belmont's Revenge
 Blades of Steel
 Nemesis II (названная Gradius: The Interstellar Assault в Северной Америке)

 1992 Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back from the Sewers
 Top Gun: Guts and Glory
 Track and Field
 World Circuit Series
 Ultra Golf
 Tiny Toon Adventures: Babs' Big Break

 1993 Zen: Intergalactic Ninja
 Tiny Toon Adventures 2: Montana's Movie Madness
 Kid Dracula
 Raging Fighter
 Batman: The Animated Series
 Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue

 1994 Contra: The Alien Wars
 Tiny Toon Adventures: Wacky Sports Challenge (Game Boy)

 1995 Animaniacs

 1997 Castlevania Legends

 Game Boy Color 
 1998 Ganbare Goemon Tengu-to no Gyakushu!

 1999 Azure Dreams
 Beat Breaker
 beatmania GB
 beatmania GB2 Gotcha Mix
 Bullet Battlers
 International Rally
 International Superstar Soccer 99
 International Track & Field
 Kinniku Banzuke GB
 Ganbare Goemon: Mononoke Sugoroku
 Motocross Maniacs 2
 NBA In The Zone
 NBA In The Zone 2000
 NHL Blades of Steel
 Owarai Yoiko No Game Dou: Oyaji Sagashite 3 Choume
 Pocket GI Stable
 Power Pro Kun Pocket
 Spawn
 Survival Kids
 Tokimeki Memorial Pocket Culture Hen
 Tokimeki Memorial Pocket Sport Hen
 Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories II 

 2000 Airforce Delta
 Battle Fishers
 beatmania GB Gotcha Mix 2
 Cyborg Kuro Chan
 Cyborg Kuro Chan 2
 Dance Dance Revolution GB
 Dance Dance Revolution GB2
 ESPN International Track & Field
 ESPN National Hockey Night
 Ganbare Goemon: Hoshizorashi Dynamites Arawaru!!
 beatmania GB Gotcha Mix 2
 The Grinch
 Hunter X Hunter: Hunter no Keifu
 International Rally
 International Superstar Soccer 2000
 Kinniku Banzuke GB2
 Metal Gear: Ghost Babel
 Millennium Winter Sports
 The Mummy
 NHL Blades of Steel 2000
 pop’n music GB
 pop’n music GB: Animated Melody
 pop’n music GB: Disney Tunes
 Power Pro Kun 2
 Survival Kids 2: Dasshutsu! Futago Shima
 Millennium Winter Sports
 Woody Woodpecker Racing
 Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories
 Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Jounouchi Deck
 Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Kaiba Deck
 Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Yuugi Deck
 Yu-Gi-Oh! Monster Capture GB

 2001 Chou Gals!
 Battle Fishers
 Dance Dance Revolution GB3
 Dance Dance Revolution GB Disney Mix
 Hunter X Hunter: Kindan no Hihou
 Kinniku Banzuke GB 3
 Oha Star Dance Dance Revolution GB

 Game Boy Advance 
 2001 Castlevania: Circle of the Moon
 Flame of Recca
 Konami Krazy Racers
 Tanbi Musou Meine Liebe
 Gradius Galaxies
 Zone of the Enders: The Fist of Mars

 2002 ESPN International Winter Sports 2002
 ESPN X Games Snowboarding
 Motocross Maniacs Advance
 WTA Tour Tennis
 Castlevania: Harmony of Dissonance
 Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul
 Contra Advance: The Alien Wars
 Disney Sports Soccer
 Frogger's Adventure 2: The Lost Wand
 Disney Sports Skateboarding
 Disney Sports Basketball
 Disney Sports Football
 Konami Collector Series: Arcade Advanced
 AirForce Delta Storm
 Spyro: Season of Ice (издавалось совместно с Universal Interactive Studios и распространялась в японской версии)

 2003 Disney Sports Snowboarding
 Yu-Gi-Oh! Dungeondice Monsters
 Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel
 Silent Scope
 Teenage Mutant Ninja Turtles
 International Superstar Soccer
 Ninja Five-O
 Yu-Gi-Oh!: The Sacred Cards
 Castlevania: Aria of Sorrow
 Boktai: The Sun is in Your Hand
 Ninja Five-0

 2004 TMNT 2: Battle Nexus
 Boktai 2: Solar Boy Django
 Shaman King: Master of Spirits
 Spyro Orange: The Cortex Conspiracy (издавалось совместно с Universal Interactive Studios и распространялась в японской версии)

 2005 Boktai: Sabata's Counterattack
 Shaman King: Master of Spirits 2
 Kessakusen! Ganbare Goemon 1+2: Yukihime to Magginesu

 Nintendo DS 
 2004 Tennis no Oujisama 2005: Crystal Drive

 2005 Castlevania: Dawn of Sorrow
 Croket! DS: Tenkuu no Yuusha tachi
 Dragon Booster
 Frogger Helmet Chaos
 Ganbare Goemon: Toukai Douchuu Ooedo Tengurigaeshi no Maki
 Atsumare! Power Pro Kun no DS Koushien
 Lost in Blue
 Power Pocket Koushien
 Power Pro Kun Pocket 8
 Tao's Adventure: Curse of the Demon Seal
 Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Mutant Nightmare
 Yu-Gi-Oh! Nightmare Troubadour
 Korokke! DS: Tenkuu no Yuushatachi

 2006 Iron Feather
 Castlevania: Portrait of Ruin
 My Frogger Toy Trials
 Otogi-Jushi Akazukin
 Yu-Gi-Oh! GX Spirit Caller
 Xiaolin Showdown
 Winx Club: Quest for the Codex
 Kabushiki Baibai Trainer Kabutore
 Kirarin Revolution Naasan to Issho
 MAR Heaven: Karudea no Akuma
 Mahjong Fight Club DS
 MAR Heaven: Marchen Awakens Romance Boukyaku no Kuravia
 Powerful Pro Baseball Pocket 9

 2007 Yu-Gi-Oh! World Championship 2007
 Death Note
 Lunar Knights
 Lost in Blue 2
 Konami Classics Series: Arcade Hits
 Winning Eleven: Pro Evolution Soccer 2007
 Steel Horizon
 Time Ace
 Death, Jr. and the Science Fair of Doom
 Dokodemo Yoga
 GoPets: Vacation Island
 Marvel Trading Card Game
 Nova Usagi no Game de Ryuugaku!? DS
 Otona Ryoku Kentei
 Otona no Onnaryoku Kentei
 Tokimeki Memorial Girl's Side 1st Love
 Contra 4

 2008 New International Track & Field
 Quiz Magic Academy DS
 Zettai Karen Children: Dai 4 no Children
 Time Hollow
 Yu-Gi-Oh! World Championship 2008
 Castlevania: Order of Ecclesia

 2009 Elebits: The Adventures of Kai and Zero
 Lost in Blue 3
 Suikoden Tierkreis
 Magician's Quest: Mysterious Times
 Yu-Gi-Oh! 5D's Stardust Accelerator (World Championship 2009)

 2010 Quiz Magic Academy DS Futatsu no Jikūseki
 Utacchi
 Yu-Gi-Oh! 5D's Reverse of Arcadia (World Championship 2010)
 Tongari Boushi to Mahou no Omise
 Captain Tsubasa: Gekito no Kiseki
 Keshisasu-Kun: Battle Kas-tival
 Power Pro Kun Pocket 13
 Gormiti: The Lords Of Nature!
 2011 Flash Puzzle: Maxwell's Mysterious Note
 Power Pro Kun Pocket 14
 Powerful Golf
 Tongari Boushi to Oshare na Mahou Tsukai
 Yu-Gi-Oh! 5D's WORLD CHAMPIONSHIP 2011: Over the Nexus
 Super Scribblenauts

 Nintendo 3DS 

 2011 Doctor Lautrec and the Forgotten Knights
 Frogger 3D
 Penguin no Mondai: The Wars
 Pro Evolution Soccer 2011 3D
 Pro Yakyū Spirits 2011
 2012 Pro Evolution Soccer 2012 3D
 Beyond the Labyrinth
 New Love Plus
 Metal Gear Solid: Snake Eater 3D
 Tongari Boushi to Mahou no Machi
 Pro Evolution Soccer 2013 3D
 2013 Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate
 Pro Evolution Soccer 2014
 Yu-Gi-Oh! Zexal: Clash! Duel Carnival! (Япония) / Yu-Gi-Oh! Zexal: World Duel Carnival (Европа и Северная Америка)
 2016 Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: Ultimate Card Battle
 Jikkyō Powerful Pro Yakyū Heroes
 2017 100% Pascal Sensei: Kanpeki Paint Bombers
 PriPri Chi-chan!!

 3DS Virtual Console 

 Gradius
 TwinBee Da!
 Esper Dream

 Nintendo Switch 

 2017 Super Bomberman R (Shiny edition включён в комплект поставки)
 2018 Snake Pass (Цифровой формат только в Японии)
 Mantis Burn Racing (Физический формат только в Японии)
 2019 Arcade Classics Anniversary Collection
 Castlevania Anniversary Collectionц
 Contra Anniversary Collection
 Jikkyō Powerful Pro Yakyū
 Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution
 2020 eBaseball Powerful Pro Baseball 2020
 Skelattack
 Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa Mo Teiban!
 2021 Castlevania Advance Collection
 Solomon Program
 Super Bomberman R Online
 eBaseball Professional Baseball Spirits 2021: Grand Slam
 Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!!
 Power Pro-Kun Pocket R
 Tokimeki Memorial Girl’s Side 4th Heart
 2022 GetsuFumaDen: Undying Moon
 CYGNI: All Guns Blazing
 Yu-Gi-Oh! Master Duel
 eBaseball Powerful Pro Yakyū 2022
 Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection
 Отменённые Hyper Sports R

 Nintendo eShop 

 Road Fighter
 Time Pilot
 Pooyan
 VS. Gradius
 VS. Castlevania
 Hyper Sports
 TwinBee
 Frogger
 Detana!! TwinBee
 Salamander
 Sunset Riders
 Circus Charlie
 Vendetta
 Xexex

 SG-1000 
 1984 Hyper Sports
 Mikie

 Sega Game Gear 
 1991 Junction

 Sega Mega Drive/Genesis 
 1990 Junction

 1992 Sunset Riders
 Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist

 1993 Lethal Enforcers
 Rocket Knight Adventures
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters
 Tiny Toon Adventures: Buster's Hidden Treasure
 Zombies Ate My Neighbors

 1994 Animaniacs
 Castlevania: Bloodlines
 Contra: Hard Corps
 Double Dribble: The Playoff Edition
 Lethal Enforcers II: Gunfighters
 Sparkster: Rocket Knight Adventures 2
 Tiny Toon Adventures: Acme All-Stars

 1996 International Superstar Soccer Deluxe

 1998 Frogger

 Sega Mega CD 
 1993 Lethal Enforcers

 1994 Lethal Enforcers II: Gunfighters
 Snatcher

 Sega Saturn 
 1995 Chibi Maruko-Chan: No Taisen Puzzle Dama
 Detana Twinbee Yahho! Deluxe Pack
 Eisei Meijin
 Gokujō Parodius Da! Deluxe Pack
 Jikkyō Powerful Pro Yakyū '95

 1996 Bottom of the 9th
 Contra: Legacy of War
 Eisei Meijin II
 Gradius Deluxe Pack
 Jikkyō Oshaberi Parodius: Forever with Me
 Policenauts
 Sexy Parodius
 Snatcher
 Tokimeki Memorial: Forever With You
 Tokimeki Memorial Taisen: Puzzle Dama
 Whizz

 1997 Crypt Killer
 Jikkyō Powerful Pro Yakyū S
 Salamander Deluxe Pack Plus
 Tokimeki Memorial Drama Series Vol. 1: Nijiiro no Seishun
 Tokimeki Memorial Selection: Fujisaki Shiori
 Tokimeki Memorial Taisen: Tokkae Dama
 Vandal Hearts

 1998 Akumajō Dracula X: Gekka no Yasōkyoku (Castlevania: Symphony of the Night)
 Genso Suikoden
 J-League Jikkyō Honoo no Striker
 Konami Antiques MSX Collection Ultra Pack
 Tokimeki Memorial Drama Series Vol. 2: Irodori no Love Song
 Yoshimura Shogi

 1999 Tokimeki Memorial Drama Series Vol. 3: Tabidachi no Uta

 Dreamcast 
 1999 Airforce Delta (Япония и Северная Америка) / Deadly Skies (Европа)
 Dancing Blade: Katte ni Momo Tenshi
 Dancing Blade: Katte ni Momo Tenshi II - Tears Of Eden
 Eisei Meijin III
 Pop’n Music
 Pop’n Music 2

 2000 Dance Dance Revolution 2ndMix
 Dance Dance Revolution Club Version Dreamcast Edition
 ESPN International Track & Field
 ESPN NBA 2Night
 Jikkyō Powerful Pro Yakyū Dreamcast Edition
 Nightmare Creatures II
 Pop’n Music 3 Append Disc
 Pop’n Music 4 Append Disc
 Silent Scope
 The Grinch

 PlayStation 
 1994 Parodius
 TwinBee Taisen Puzzle Dama

 1995 Detana TwinBee Yahoo! Deluxe Pack
 Eisei Meijin
 J-League Winning Eleven
 Jikkyou Powerful Pro Baseball '95
 NBA In The Zone
 Suikoden
 Tokimeki Memorial: Forever With You

 1996 Bottom of the 9th
 Contra: Legacy of War
 Eisei Meijin II
 Final Round, The
 Goal Storm
 Gradius Deluxe Pack
 International Track & Field
 J-League Winning Eleven '97
 Jikkyou Oshaberi Parodius: Forever with Me
 Konami Open Golf
 Lightning Legend
 NFL Full Contact
 Pachinko Dream
 Policenauts
 Policenauts Private Collection
 Project Overkill
 Sexy Parodius
 Snatcher
 Speed King
 Susume! Taisen Pazurudama
 Tokimeki Memorial Private Collection
 Vandal Hearts

 1997 Broken Helix
 Castlevania: Symphony of the Night
 Crypt Killer
 Goal Storm '97
 Gradius Gaiden
 International Super Star Soccer Pro
 Lethal Enforcers I & II
 Midnight Run
 Nagano Winter Olympics '98
 Poy Poy
 Vandal Hearts
 Salamander Deluxe Pack Plus

 1998 Azure Dreams
 Bishi Bashi Special
 Bottom of The 9th '99
 The Contra Adventure
 Dancing Blade Katteni Momotenshi!
 G-Shock
 Hellnight
 International Superstar Soccer '98
 Kensei: Sacred Fist
 Metal Gear Solid
 Nagano Winter Olympics '98
 NBA In The Zone '98
 Poitter's Point 2
 beatmania
 beatmania APPEND 3rdMIX mini
 beatmania APPEND 3rdMIX

 1999 Blades of Steel '99
 Dance Dance Revolution
 Dance Dance Revolution 2ndReMix
 Dance Dance Revolution 2ndReMix Append Club Version Vol.1
 Dance Dance Revolution 2ndReMix Append Club Version Vol.2
 Dancing Blade Katteni Momotenshi II ~Tears of Eden~
 Dancing Stage featuring True Kiss Destination
 Fisherman's Bait: A Bass Challenge
 GuitarFreaks
 Gungage
 International Track & Field 2000
 Konami Arcade Classics
 Metal Gear Solid: VR Missions
 NBA In The Zone '99
 Poy Poy 2
 Silent Hill
 Soul of the Samurai (названная Ronin Blade в Европа)
 Suikoden II
 Tokimeki Memorial 2
 Vandal Hearts II
 beatmania APPEND GOTTAMIX
 beatmania APPEND 4thMIX
 pop'n music
 pop'n music 2

 2000 Dance Dance Revolution 3rdMix
 Dance Dance Revolution Best Hits
 Dance Dance Revolution Disney's Rave
 Dancing Stage EuroMix (Европа)
 Dancing Stage EuroMix (Австралия)
 Dancing Stage featuring Dreams Come True
 ESPN Great Outdoor Games: Bass Fishing
 ESPN MLS Game Night
 The Grinch
 ISS Pro Evolution
 The Mummy
 Oha Star Dance Dance Revolution
 NHL Blades of Steel 2000
 Winning Eleven 2000
 Woody Woodpecker Racing
 beatmania APPEND 5thMIX
 beatmania BEST HITS
 beatmania APPEND ClubMIX
 beatmania APPEND GOTTAMIX2 ~Going Global~
 beatmania (Европа)
 beatmania featuring Dreams Come True
 pop'n music 3
 pop'n music 4

 2001 Castlevania Chronicles
 Dance Dance Revolution
 Dance Dance Revolution 4thMix
 Dance Dance Revolution 5thMix
 Dance Dance Revolution Disney Mix
 Dancing Stage Disney Mix (Европа)
 Dancing Stage Disney Mix (Австралия)
 F1 World Grand Prix 2000
 ISS Pro Evolution 2
 beatmania THE SOUND OF TOKYO
 pop'n music 5

 2002 Captain Tsubasa: Aratanaru Densetsu Joshou
 Dance Dance Revolution Konamix
 Dancing Stage Party Edition
 Martial Beat
 Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories
 Winning Eleven 2002
 beatmania 6thMIX + CORE REMIX
 pop'n music 6

 2003 Dancing Stage Fever (Европа)
 Dancing Stage Fever (Австралия)
 Pinobee

 2004 Dancing Stage Fusion

 PlayStation 2 
 2000 7 Blades
 DrumMania
 ESPN International Track & Field
 ESPN X-Games Snowboarding
 Gradius III & IV
 Guitar Freaks 3rd Mix & DrumMania 2nd Mix
 Silent Scope
 Winning Eleven 5
 beatmania IIDX 3rd Style

 2001 Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex (распространяли Konami)
 Ephemeral FantАзия
 ESPN MLS ExtraTime
 ESPN NBA 2Night
 ESPN NFL Primetime 2002
 ESPN National Hockey Night
 ESPN X-Games Skateboarding
 Frogger: The Great Quest
 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
 ParaParaParadise
 Police 911
 Pro Evolution Soccer (Европа и Австралия) / Winning Eleven 5 (Япония, Азия и Северная Америка)
 Ring of Red
 Shadow of Memories
 Silent Hill 2
 Silent Scope 2
 Tokimeki Memorial 3
 Zone of the Enders
 beatmania IIDX 4th Style
 beatmania IIDX 5th Style
 KEYBOARDMANIA

 2002 Contra: Shattered Soldier
 DDRMAX Dance Dance Revolution
 DDRMAX Dance Dance Revolution 6thMix
 ESPN International Winter Sports
 ESPN NBA 2Night 2002
 ESPN Winter X-Games Snowboarding 2002
 Evolution Skateboarding
 Evolution Snowboarding
 Konami's Moto-X
 NBA Starting Five
 Pro Evolution Soccer 2 (Европа и Австралия) / Winning Eleven 6 (Япония, Азия и Северная Америка)
 Silent Scope 3
 Suikoden III
 Tokimeki Memorial Girl's Side
 Whiteout
 WTA Tour Tennis
 beatmania IIDX 6th Style
 pop’n music 7
 KEYBOARDMANIA II (2nd & 3rdMIX)

 2003 Castlevania: Lament of Innocence
 DreamMix TV World Fighters
 Dance Dance Revolution Extreme (Япония)
 Dance Dance Revolution Party Collection
 Dancing Stage Fever
 Dancing Stage MegaMix (Европа)
 Dancing Stage MegaMix (Австралия)
 DDRMAX2 Dance Dance Revolution
 DDRMAX2 Dance Dance Revolution 7thMix
 Fisherman's Challenge
 Frogger Beyond
 K-1 World Grand Prix
 Metal Gear Solid 2: Substance
 Pro Evolution Soccer 3 (Европа и Австралия) / Winning Eleven 7 (Япония, Азия и Северная Америка)
 Silent Hill 3
 Teenage Mutant Ninja Turtles
 Tour de France: Centenary Edition
 Winning Eleven 6: Final Evolution (Япония)
 Yu-Gi-Oh! The Duelists of the Roses
 Zone of the Enders: The 2nd Runner
 pop’n music 8
 pop’n music BEST HITS
 Gegege no Kitaro

 2004 Airforce Delta Strike (Северная Америка) / Airforce Delta: Blue Wing Knights (Япония) / Deadly Skies III (Европа)
 Cy Girls
 Dance Dance Revolution Extreme (Северная Америка)
 Dancing Stage Fusion (Европа)
 Dancing Stage Fusion (Австралия)
 DDR Festival Dance Dance Revolution
 Flame of Recca: Final Burning
 Gradius V
 Lifeline
 Meine Liebe
 Metal Gear Solid 3: Snake Eater
 Neo Contra
 Pro Evolution Soccer 4 (Европа и Австралия) / Winning Eleven 8 (Япония, Азия и Северная Америка)
 Silent Hill 4: The Room
 Suikoden IV
 Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Battle Nexus
 U Move Super Sports
 Winning Eleven 7 International (Япония)
 Beatmania IIDX 7th Style
 Beatmania IIDX 8th Style
 pop’n music 9
 pop’n music 10

 2005 Castlevania: Curse of Darkness
 Crime Life: Gang Wars
 Dance Dance Revolution Extreme 2
 Dancing Stage Max
 Enthusia Professional Racing
 Metal Gear Solid 3: Subsistence
 Nano Breaker
 Pro Evolution Soccer 5 (Европа и Австралия) / Winning Eleven 9 (Япония, Азия и Северная Америка)
 Rumble Roses
 S.L.A.I.: Steel Lancer Arena International
 Suikoden Tactics
 Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Mutant Nightmare
 Wallace & Gromit:The Curse Of The Were-rabbit
 OZ - Over Zenith (Япония)
 OZ - Over Zenith (Европа)
 Beatmania IIDX 9th Style Beatmania IIDX 10th Style pop’n music 11 2006
 Dance Dance Revolution Strike Dance Dance Revolution SuperNova (Северная Америка)
 Pro Evolution Soccer 6 (Европа и Австралия) / Winning Eleven 2007 (Северная Америка) / Winning Eleven 10 (Япония и Азия)
 Suikoden V Negima!? 3rd Time Beatmania (Северная Америка) Beatmania IIDX 11: IIDXRED Beatmania IIDX 12: Happy Sky pop’n music 12: IROHA pop’n music 13: CARNIVAL GuitarFreaks V & DrumMania V 2007
 Dance Dance Revolution SuperNova (Япония)
 Dance Dance Revolution SuperNova 2 (Северная Америка)
 Dancing Stage SuperNova Flatout 2 (издавалась в Японии компанией Konami, издавалась по всему миру компанией Empire Interactive)
 Negima!? Dreaming Princess Pro Evolution Soccer 2008 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2008 (Япония и Азия)
 Beatmania IIDX 13: Distorted pop’n music 14: FEVER! 2008
 Dance Dance Revolution Disney Channel Edition Dance Dance Revolution SuperNova 2 (Япония)
 Dance Dance Revolution X (Северная Америка)
 Pro Evolution Soccer 2009 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2009 (Япония и Азия)
 Silent Hill: 0rigins Beatmania IIDX 14: Gold Beatmania IIDX 15: DJ Troopers 2009
 Dance Dance Revolution X (Япония)
 J-League Winning Eleven 2009 Club Championship (только Япония)
 Pro Evolution Soccer 2010 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2010 (Япония и Азия)
 beatmania IIDX 16: Empress + Premium Best (только Япония)

 2010
 Silent Hill: Shattered Memories Pro Yakyuu Spirits 2010 (только Япония)

 PlayStation 3 
 2006
 Mahjong Fight Club 2007
 Pro Evolution Soccer 2008 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2008 (Япония и Азия)
 Pro Yakyuu Spirits 4 (только Япония)

 2008
 American Idol  Hellboy: Science of Evil (Европа и Северная Америка)
 Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Metal Gear Online Pro Evolution Soccer 2009 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2009 (Япония и Азия)
 Pro Yakyuu Spirits 5 (только Япония)
 Silent Hill: Homecoming 2009
 Pro Evolution Soccer 2010 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2010 (Япония и Азия)
 Pro Yakyuu Spirits 6 (только Япония)
 Saw: The Videogame 2010
 Saw: The Video Game Saw II: Flesh & Blood Castlevania: Lords of Shadow Pro Evolution Soccer 2011 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2011 (Япония и Азия)
 Def Jam Rapstar Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2010 Pro Yakyū Spirits 2010 Dance Dance Revolution No More Heroes: Heroes' Paradise 2011
 El Shaddai: Ascension of the Metatron (только Япония)
 Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2011 Pro Yakyū Spirits 2011 Metal Gear Solid HD Collection Bleach: Soul Resurrección Pro Evolution Soccer 2012 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2012 (Япония и Азия)
 Ra.One (Европа и Япония)
 2012
 Birds of Steel Blades of Time Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2012 Silent Hill Downpour Pro Yakyū Spirits 2012 NeverDead Silent Hill HD Collection Zone of the Enders HD Collection Doctor Who: The Eternity Clock Pro Evolution Soccer 2013 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2013 (Япония и Азия)
 2013
 Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2013 Metal Gear Rising: Revengeance Pro Yakyū Spirits 2013 Pro Evolution Soccer 2014 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2014 (Япония и Азия)
 The Snowman and the Snowdog (Европа, Австралия, США, Япония и Азия)
 2014
 Castlevania: Lords of Shadow 2 Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2014 Pro Yakyū Spirits 2014 Metal Gear Solid V: Ground Zeroes Pro Evolution Soccer 2015 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2015 (Япония и Азия)
 2015
 Pro Yakyū Spirits 2015 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Pro Evolution Soccer 2016 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2016 (Япония и Азия)
 2016
 Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 Pro Evolution Soccer 2017 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2017 (Япония и Азия)
 2017
 Jikkyō Powerful Pro Yakyū Championship 2017 Pro Evolution Soccer 2018 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2018 (Япония и Азия)

 PlayStation 4 

 2014
 Metal Gear Solid V: Ground Zeroes Pro Evolution Soccer 2015 (Европа, Австралия и Северная Америка) / World Soccer Winning Eleven 2015 (Япония и Азия)
 2015
 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Pro Evolution Soccer 2016 (Европа, Австралия, Северная Америка и Азия) / Winning Eleven 2016 (Япония)
 2016
 Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 Pro Evolution Soccer 2017 (Европа, Австралия, Северная Америка и Азия) / Winning Eleven 2017 (Япония)
 2017
 Pro Evolution Soccer 2018 (Европа, Австралия, Северная Америка и Азия) / Winning Eleven 2018 (Япония)
 2018
 Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2018 Mantis Burn Racing (физический формат только в Японии)
 Metal Gear Survive Pro Evolution Soccer 2019 (Европа, Австралия, Северная Америка и Азия) / Winning Eleven 2019 (Япония)
 Super Bomberman R Zone of the Enders: The 2nd Runner MARS (Европа, Австралия и Северная Америка) / Anubis: Zone of The Enders MARS (Япония и Азия)
 2019
 Arcade Classics Anniversary Collection Castlevania Anniversary Collection Contra Anniversary Collection Contra: Rogue Corps eFootball PES 2020 (Европа, Австралия, Северная Америка и Азия) / eFootball Winning Eleven 2020 (Япония)
 Pro Yakyū Spirits 2019 2020
 eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 eFootball PES 2021 
 Skelattack 2021
 Super Bomberman R Online EFootball 2022 2022
 Yu-Gi-Oh! Master Duel eBaseball Powerful Pro Yakyū 2022 Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection PSN PS4 

 Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Scramble Mr. Goemon Gradius A-jax Salamander TwinBee Flak Attack Gradius II Thunder Cross Thunder Cross II Haunted Castle Gradius III P.T. Detana!! TwinBee Circus Charlie Jikkyō Powerful Pro Yakyū: Success Special Jikkyō Powerful Pro Yakyū Championship 2017 Jikkyō Powerful Pro Yakyū Championship 2018 Playstation 5 

 2021
 Super Bomberman R Online EFootball 2022 2022 Yu-Gi-Oh! Master Duel
 Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

 PlayStation Portable 
 2004 Mahjong Fight Club
 Metal Gear Acid

 2005 Coded Arms
 Frogger Helmet Chaos
 Metal Gear Acid 2
 Twelve
 Pro Evolution Soccer 5 (Европа) / Winning Eleven 9: Ubiquitous Evolution (Япония)

 2006 Gradius Portable
 Metal Gear Solid: Portable Ops
 Pro Evolution Soccer 6 (Европа) / Winning Eleven 10: Ubiquitous Evolution (Япония)
 Yu-Gi-Oh! GX Tag Force
 Winning Eleven 9 (Северная Америка)

 2007 Brooktown High
 Castlevania: The Dracula X Chronicles
 Coded Arms: Contagion
 Silent Hill: Origins
 Winning Eleven: Pro Evolution Soccer 2007
 Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2

 2008 Flatout Head On
 Pro Evolution Soccer 2008
 Pro Evolution Soccer 2009
 Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3

 2009 Pro Evolution Soccer 2010
 Ōkami Kakushi
 Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 4
 Shadow of Memories (Япония) / Shadow of Destiny (Северная Америка)

 2010 Metal Gear Solid: Peace Walker
 Pop’n Music Portable
 Silent Hill: Shattered Memories
 Pro Yakyuu Spirits 2010 (Только Япония)

 Xbox Original 
 2001 Airforce Delta Storm (Северная Америка) / Airforce Delta II (Япония) / Deadly Skies (Европа)
 Silent Hill 2: Restless Dreams (Северная Америка)

 2002 Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex (распространяли Konami)
 Metal Gear Solid 2: Substance
 Shadow of Memories (только Европа)
 Silent Hill 2: Inner Fears (Европа)

 2003 Dance Dance Revolution Ultramix (США)
 Teenage Mutant Ninja Turtles

 2004 Dance Dance Revolution Ultramix (Северная Америка)
 Dance Dance Revolution Ultramix 2
 Dancing Stage Unleashed
 Pro Evolution Soccer 4 (Европа и Австралия) / Winning Eleven 8 International (Северная Америка)
 Silent Hill 4: The Room
 Silent Scope Complete
 Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Battle Nexus

 2005 Castlevania: Curse of Darkness
 Dance Dance Revolution Ultramix 3
 Dancing Stage Unleashed 2
 Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Mutant Nightmare
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Melee
 Pro Evolution Soccer 5 (Европа и Австралия) / Winning Eleven 9 (Северная Америка)

 2006 Dance Dance Revolution Ultramix 3
 Dancing Stage Unleashed 2

 Xbox 360 
 2006 Bomberman: Act Zero (Япония, Северная Америка и Европа)
 Pro Evolution Soccer 6 (Европа и Австралия) / Winning Eleven 2007 (Северная Америка) / Winning Eleven X (Япония и Азия)
 Pro Yakyuu Spirits 3 (только Япония)
 Rumble Roses XX (Япония, Северная Америка и Европа)

 2007 Dance Dance Revolution Universe (Северная Америка)
 Dance Dance Revolution Universe 2 (Северная Америка)
 Dancing Stage Universe (Европа)
 Pro Evolution Soccer 2008 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2008 (Япония и Азия)

 2008 Dance Dance Revolution Universe 3 (Северная Америка)
 Hellboy: The Science of Evil (Северная Америка и Европа)
 Otomedius Gorgeous (только Япония)
 Pro Evolution Soccer 2009 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2009 (Япония и Азия)
 Silent Hill: Homecoming

 2009 Dance Dance Revolution Universe 3 Chinese Music Special Edition (Азия)
 Pro Evolution Soccer 2010 (Европа, Австралия и Северная Америка) / Winning Eleven 2010 (Япония и Азия)
 Saw: The Videogame

 2010 Castlevania: Lords of Shadow
 Gradius Last Gaiden

 2012 Silent Hill: Downpour

 2013 Metal Gear Rising: Revengeance
 Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate
 2014 Castlevania: Lords of Shadow 2
 Metal Gear Solid V: Ground Zeroes
 2015 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

 Xbox Live Arcade 
 Castlevania: Symphony of the Night
 Coffeetime Crosswords
 Contra
 Gyruss
 Frogger
 Frogger 2
 Rush’n Attack
 Scramble
 Super Contra
 Time Pilot
 Track & Field
 Vandal Hearts: Flames of Judgment
 Yie Ar Kung Fu
 Zombie Apocalypse

 Xbox One 

 2014 Metal Gear Solid V: Ground Zeroes
 Pro Evolution Soccer 2015 (Европа, Австралия и Северная Америка) / World Soccer Winning Eleven 2015 (Япония и Азия)
 2015 Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist
 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
 Pro Evolution Soccer 2016 (Европа, Австралия, Северная Америка и Азия) / Winning Eleven 2016 (Япония)
 2016 Pro Evolution Soccer 2017 (Европа, Австралия, Северная Америка и Азия) / Winning Eleven 2017 (Япония)
 2017 Pro Evolution Soccer 2018 (Европа, Австралия, Северная Америка и Азия) / Winning Eleven 2018 (Япония)
 2018 Metal Gear Survive
 Pro Evolution Soccer 2019 (Европа, Австралия, Северная Америка и Азия) / Winning Eleven 2019 (Япония)
 Super Bomberman R
 2019 Arcade Classics Anniversary Collection
 Castlevania Anniversary Collection
 Contra Anniversary Collection
 Contra: Rogue Corps
 eFootball PES 2020 (Европа, Австралия, Северная Америка и Азия) / eFootball Winning Eleven 2020 (Япония)
 2020 Skelattack
 2021 Super Bomberman R Online
 EFootball 2022
 2022 Yu-Gi-Oh! Master Duel
 Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

 Xbox Series X/S 

 2021 Super Bomberman R Online
 EFootball 2022
 2022 Yu-Gi-Oh! Master Duel
 Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

 iOS 2008 Frogger
 Silent Hill: The Escape
 2009 Dance Dance Revolution S / Lite / S+
 Metal Gear Solid Touch
 Tomena Sanner
 Power Pros Touch
 Krazy Kart Racing
 2010 Mahjong Fight Club Touch
 Castlevania Puzzle: Encore of the Night
 Draw Parking
 Wire Way
 Double Dribble Fastbreak
 Power Pros Touch 2010
 Elebits Capture
 Frogger Inferno
 Hyper Sports Winter
 Hyper Sports Track & Field
 jubeat plus
 2011 Alcatraz Breakout
 Power Pros Touch 2011
 Frogger Free
 Frogger Decades
 Kid vs Kat: Kat Attack
 Pro Baseball Dream Nine
 REFLEC BEAT plus (Япония)
 Gesundheit!
 X-Men
 Frogger Pinball
 2012 Dragon Collection
 Metal Gear Solid: Social Ops
 Million Paradise
 Monster Retsuden Oreca Battle
 Power Pros Touch 2012
 REFLEC BEAT +
 2013 MLB Dream Nine Mobile
 Slot Revolution
 Domo Jump
 DraColle & Poker
 GITADORA
 LINE GoGo! TwinBee
 Tokimeki Restaurant
 DanceDanceRevolution Pocket Edition
 Super Slot Stars
 Star Soldier for GREE
 Star Wars: Force Collection
 PES Manager
 Pop 'n Rhythmin
 Power Pros Touch 2013
 Star Soldier for GREE
 Quiz Magic Academy SP
 2014 Bomberman
 Dragon Collection RPG: Shōnen to Ryū-gari no Ryū
 Dragon Dice
 Saru Pyon!
 Shin Prince of Tennis: Puzzle & Tennis
 Sudoku: Daily Challenge
 Swords & Poker Adventures
 Min'na de bishibashi
 Nisekoi Majikore!?
 Power Pros Touch 2014)
 Power Pros
 Yu-Gi-Oh! Duel Generation
 2015 Crows x Worst Dynamite
 Crows x Worst V
 Pes Club Manager
 UEFA Champions League PES Flick
 Chronos Ring
 Kingdom Dragonion
 Kyoshin Sensō
 Pro Yakyū Spirits A 
 2016 VS! Bomberman
 Jikkyō Powerful Soccer 
 Yu-Gi-Oh! Duel Links
 2017 PES 2017 - Pro Evolution Soccer
 2018 Quiz Magic Academy: Lost Fantasium
 Tokimeki Idol 
 Weekly Shōnen Jump: Jikkyō Janjan Stadium 
 Pixel Puzzle Collection (Мир) / Puzzle Picross (Япония)
 2019 Dankira!!! Boys, be DANCING!
 Castlevania Grimoire of Souls
 Love Plus EVERY
 Frogger in Toy Town
 beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE
 2020 Castlevania: Symphony of the Night
 2021 Pawapuro Puzzle
 Yu-Gi-Oh! Master Duel
 Yu-Gi-Oh! Cross Duel
 TBD Sound Voltex ULTIMATE MOBILE
 DanceDanceRevolution ULTIMATE MOBILE
 Busou Shinki R

 Android 

 2010 Mobile Powerful Pro Baseball 3D
 Krazy Kart Racing
 2011 X-Men
 2012 KPE Dream Master
 Metal Gear Solid: Social Ops
 Mobile Power Pros 2012 for au Smart Pass
 Quiz Magic Academy SP
 Pro Baseball Dream Nine (d game)
 World Soccer Collection (d game)
 2013 Star Wars: Force Collection
 Mobile Power Pros 2013 for au Smart Pass
 LINE GoGo! TwinBee
 Tokimeki Restaurant
 2014 Bomberman
 Crows x Worst: Gekitō Retsuden (d game)
 Min'na de bishibashi
 Dragon Collection RPG: Shōnen to Ryū-gari no Ryū
 Mobile Power Pros 2014 for au Smart Pass
 Monsurobatoru
 Nisekoi Majikore!?
 Shin Prince of Tennis: Puzzle & Tennis
 Power Pros 
 2015 Crows x Worst Dynamite
 Crows x Worst V
 Kingdom Dragonion
 Pro Yakyū Spirits A 
 2016 VS! Bomberman
 Jikkyō Powerful Soccer 
 2017 Yu-Gi-Oh! Duel Links
 PES 2017 - Pro Evolution Soccer
 2018 Quiz Magic Academy : Lost Fantasium
 Tokimeki Idol 
 Weekly Shōnen Jump: Jikkyō Janjan Stadium 
 Pixel Puzzle Collection (Мир) / Puzzle Picross (Япония)
 2019 Dankira!!! Boys, be DANCING!
 Castlevania Grimoire of Souls
 Love Plus EVERY
 beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE
 2020 Castlevania: Symphony of the Night
 2021 Pawapuro Puzzle
 Yu-Gi-Oh! Master Duel
 Yu-Gi-Oh! Cross Duel
 TBD Sound Voltex ULTIMATE MOBILE
 DanceDanceRevolution ULTIMATE MOBILE
 Busou Shinki R

 Plug and Play 
 Konami Live! Controller — Arcade
 Konami Live! Controller — Frogger

 2001 Dance Dance Revolution Family Mat (Япония)
 My First Dance Dance Revolution (Япония)

 2006'''
 Dance Dance Revolution Strawberry Shortcake (Северная Америка)
 Dance Dance Revolution Disney Mix (Северная Америка)
 My First Dance Dance Revolution'' (Северная Америка)

Ссылки 
 IGN’s Konami page 
 GameFAQs' Konami page
 System16’s Konami Arcade page

Konami
Konami